A 2014. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női összetett versenyszámát február 10-én rendezték Krasznaja Poljanában. Az aranyérmet a német Maria Höfl-Riesch nyerte. A Magyarországot képviselő Miklós Edit a 16., Berecz Anna a 21. helyen végzett.

Eseménynaptár 
Az időpontok moszkvai idő szerint (UTC+4), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények 
A lesiklásban és műlesiklásban elért időeredményeinek összege határozza meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Lesiklás

Műlesiklás

Összesítés

Források 

Alpesisí a 2014. évi téli olimpiai játékokon